

Рокледж — місто, штат Флорида
 Рокледж — місто, штат Пенсільванія